Ben Vorlich (gälisch für Berg der Bucht) ist der Name folgender Berge in Schottland:

 Ben Vorlich (Loch Earn), Berg bei Loch Earn
 Ben Vorlich (Loch Lomond), Berg bei Loch Lomond